Quantos Possunt ad Satanitatem Trahunt — восьмой студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Gorgoroth, издан в октябре 2009 года лейблом Regain Records.

Об альбоме 
Работа над Quantos Possunt ad Satanitatem Trahunt была начата в октябре 2006 года. Письменно об этом сообщил гитарист и участник-основатель группы Инфернус после условно-досрочного освобождения из тюрьмы в марте 2007 года.
Тем не менее, в группе произошёл раскол и начался конфликт за имя группы, из-за чего выпуск альбома не состоялся ещё долго.

Альбом начал записываться уже после того, как Инфернус выиграл спор за имя группы.
Вокалистом альбома стал Пест, который вернулся в группу после длительного в ней отсутствия. Также дебютировал в составе группы барабанщик Томас Асклунд (экс-Infernal, экс Dissection, экс-Dark Funeral) и Боддель (псевдоним Франка Ваткинса)., экс-Obituary как басист. Единственным участником от прошлого состава остался Инфернус.

Инфернус использовал одну из цитат Адама Бременского как название альбома. Официального перевода на английский язык название альбома не имеет.

Список композиций

Участники записи 
 Пест — вокал
 Инфернус — гитара
 Франк Ваткинс — бас
 Томас Асклунд — барабаны, продюсер

Примечания 

Альбомы Gorgoroth
Альбомы 2009 года
Альбомы Regain Records